Mannersaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mannersaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Mannersaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Mannersaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar